

Astronomia 
 Cratere Stoletov – cratere sulla faccia nascosta della Luna

Persone 
 Aleksandr Grigor'evič Stoletov – fisico russo, tra i pionieri dell'elettrotecnica, fratello del generale Nikolaj
 Nikolaj Grigor'evič Stoletov – generale russo